Biktaschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Leissan Maratowna Biktaschewa (* 1993), russische Biathletin
 Ljudmila Marsowna Biktaschewa (* 1974), russische Langstreckenläuferin